Maximilian Mechler (ur. 3 stycznia 1984 w Isny) – niemiecki skoczek narciarski, trener skoków narciarskich.

Jego klub narciarski to WSV Isny. W PŚ debiutował w 2000 na skoczni w Garmisch-Partenkirchen, a swoje pierwsze punkty zdobył w Sapporo w 2003. Raz stał na podium zawodów o Puchar Świata – 6 grudnia 2003 zajął 3. miejsce na skoczni w Trondheim.

W 2012 w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 222,5 metra.

W maju 2014, wraz z ogłoszeniem składów kadr niemieckiej reprezentacji na sezon 2014/2015, zdecydował się zakończyć sportową karierę.

Po zakończeniu kariery został trenerem. Prowadził m.in. kadrę-B reprezentacji Niemiec pań. W kwietniu 2021 roku został głównym trenerem reprezentacji Niemiec pań.

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M.Mechlera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Mechlera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Schönwald – 9 lutego 2001 (3. miejsce)
  Vikersund – 14 marca 2002 (1. miejsce)
  Vikersund – 16 marca 2002 (2. miejsce)
  Willingen – 5 lutego 2003 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 27 lutego 2005 (2. miejsce)
  Sapporo – 10 stycznia 2009 (3. miejsce)
  Engelberg – 27 grudnia 2009 (1. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 22 stycznia 2011 (1. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 23 stycznia 2011 (1. miejsce)
  Bischofshofen – 29 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 30 stycznia 2011 (3. miejsce)
  Kuopio – 5 marca 2011 (3. miejsce)
  Kuopio – 6 marca 2011 (1. miejsce)
  Zakopane – 5 stycznia 2013 (2. miejsce)
  Vikersund – 8 marca 2013 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Harbin – 14 stycznia 2009 (2. miejsce)
  Notodden – 18 grudnia 2009 (2. miejsce)
  Notodden – 19 grudnia 2009 (1. miejsce)
  Zakopane – 27 lutego 2014 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984